Петишка () — чешская фамилия.

Известные носители 
 Петишка, Мартин (род. 1951) — чешский поэт, прозаик, драматург и издатель.
 Петишка, Эдуард (1924—1987) — чешский поэт и прозаик, автор книг для детей и юношества, драматург, теоретик детской литературы, переводчик.